Сорта́ (Сорта́ ке́че, Сорта чӱктыш кече, Сорта изарня́) — марийский традиционный праздник, первые поминки в году, совершаемые в четверг перед Пасхой.

Утром для поминания умерших пекутся блины, приготовляется бульон из птичьего мяса и сваренные вкрутую яйца. В честь каждого умершего зажигается по одной малой восковой свече (сорта).

Согласно традиционному запрету (), в этот день, как и в Семык, «нельзя подбирать еду, упавшую со стола: это доля покойников» (букв. «дойдёт до предков»).

Приметы 
 Идёт снег — ягод будет много.
 Если в ночь приморозит, погода не станет хорошей до Семика.
 Если нет заморозков, много будет ягод в лесу.

См. также 
 Великий четверг#Народные традиции

Примечания

Ссылки 
 Шошо пайрем: Праздник весны по-марийски (на марийском и русском языках)

Марийские праздники
Марийская традиционная религия
Культура Марий Эл
Культ предков в России